Медзени́ле, Меццениле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 873 человека (2008 г.), плотность населения составляет 31 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 10070. Телефонный код — 0123.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.mezzenile.to.it/

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики